Geman ist der Nachname von: 
Donald Geman (* 1943), US-amerikanischer Mathematiker
Stuart Geman (* 1949), US-amerikanischer Mathematiker